Бернардони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бернардони, Джованни Мария (1541― 1605) ― монах-иезуит, итальянский архитектор, первый архитектор стиля барокко в Польше и Великом княжестве Литовском.
 Бернардони, Поль (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции голкипера.